Нелсон (округ, Кентуккі)
Нелсон (округ, Північна Дакота)
Нелсон (округ, Вірджинія)